Бахме́тева — женская форма русской фамилии .

 Известные носители 
 Бахметева, Александра Николаевна (урожденная Ховрина; 1823—1901) — русская писательница.
 Бахметева, Варвара Александровна (урождённая Лопухина; 1815—1851) — возлюбленная М. Ю. Лермонтова.
 Бахметева, Екатерина Петровна (урождённая Свиньина; 1878 или 1879—1841) — русская поэтесса, прозаик и переводчица.
 Бахметьева, Мария Семёновна (урождённая княжна Львова; 1765—1839) — фаворитка графа А. Г. Орлова-Чесменского.